24-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 24-й меридиан восточной долготы
 24-й меридиан западной долготы

См. также 
 24-я параллель северной широты
 24-я параллель южной широты